Исаа́к Само́йлович Са́ндлер (19 мая 1903, г. Шавли, Ковенская губерния, Российская империя — 19 мая 1970, Пермь) — советский экономист, основатель и первый декан экономического факультета (1959—1964) Пермского университета. Основатель и заведующий кафедрой отраслевых экономик (1959—1969) — родоначальника кафедр экономического факультета Пермского университета.

Биография 

Родился в уездном городе Шавли Ковенской губернии Российской империи (ныне г. Шяуляй, Литва) в семье сапожника (сандлер в переводе с идиша означает «сапожник», «башмачник»).

В 1921 получил среднее образование в г. Каунас (в тот период — столица Серединной Литвы. В СССР попал из-за преследований за коммунистическую пропаганду в годы существования Серединной Литвы и советско-польской войны.

С 1923 года работал в московской Русско-Американской индустриальной корпорации заведующим отделом переводов.

В 1924 году окончил Коммерческий институт в Берлине и с того же года до 1926 года работал в Торговом представительстве СССР в Германии (Берлин и Гамбург).

В декабре 1926 приехал в СССР, до 1929 проходил службу в РККА.

1929 по 1951 годы работал в системе химической промышленности, сначала в Москве, затем на Урале (начальник планово-экономического отдела треста Уралосновхим и др.).

С 1939 по август 1951? — заведующий кафедрой экономики химической промышленности Уральского политехнического института.

С 1947 года — кандидат экономических наук, доцент.

С августа 1951 года по 1955 — доцент кафедры экономической географии Уральского университета (зав. кафедрой — проф. В. А. Танаевский).

С 1955 года — доцент кафедры экономической географии Пермского университета (поскольку по приказу Министерства высшего образования СССР студенты и научные работники географического факультета Уральского университета были включены в его состав (вместе со студентами и преподавателями естественно-географического факультета Пермского пединститута).

В 1958 году на основании заявления И.С. Сандлера в Управление КГБ СССР по Пермской области было возбуждено дело на Шарапова Ивана Прокофьевича.

В 1959—1964 — один из организаторов и первый декан созданного в Пермском университете экономического факультета.

С 1959 по 1969 год — заведующий кафедрой отраслевых экономик Пермского университета.

Научная деятельность 
На рубеже 1950—1960-х, находясь ещё в рамках научной тематики географического факультета ПГУ, И. С. Сандлер изучал проблемы народного
хозяйства Коми-Пермяцкого национального округа, анализируя возможные перспективы его развития.

На созданной им кафедре отраслевых экономик крупнейшим научным направлением, в котором исследовательские работы вёл он сам, а также В. Ф. Тиунов и Р. А. Коренченко, стало изучение перспектив комплексного развития народного хозяйства Западного Урала.

Особенно актуальным для И. С. Сандлера стало обращение к проблемам комплексного развития промышленности Урала (в особенности химической). В 1959 г. он написал для книги «Пермская область» главу о промышленности. Вопросы комплексного развития хозяйства Пермской области стали темой нескольких его публикаций начала 1960-х: «Роль Камо-Печоро-Вычегодского соединения в развитии производительных сил Пермского экономического района» (1961), «Некоторые вопросы комплексного развития хозяйства Пермского экономического административного района» (1962). Ряд его статей был посвящён развитию транспорта Западного Урала.

В его следующих работах выдвинуты идеи строительства ряда важнейших транспортных магистралей, более глубокой переработки многообразного химического сырья Пермской области, в том числе Березниковско-Соликамского района, создания в крае нефтеперерабатывающего и лесопромышленного территориально-производственных комплексов.

В 1965 г. он написал работу «Перспективы развития хлорно-содовой промышленности Западного Урала», дающую экономическое обоснование строительства в районе Березников крупного электрохимического комбината, производящего хлорно-содовые продукты и разнообразные хлороорганические соединения.

Является автором 75 работ по вопросам экономики химической промышленности и комплексного развития территорий Урала. Среди его известных учеников — доктор экономических наук, проф. Р. А. Коренченко, доктор географических наук, проф. А. Ф. Куракин  и др.

Административно-организаторская деятельность 
И. С. Сандлер — основатель (вместе с ректором ПГУ экономистом В. Ф. Тиуновым) и первый декан экономического факультета; под его руководством факультет был создан и начал развиваться. Он проводил большую методическую работу по улучшению организации учебного процесса и воспитательной работе на факультете.

И. С. Сандлер — основатель и заведующий кафедрой отраслевых экономик Пермского университета: эта кафедра была единственной на момент создания факультета, а её заведующий — известным специалистом в области экономики химической промышленности.

Он сам лично и под его руководством сотрудники кафедры отраслевых экономик вели работу на промышленных предприятиях города и области по внедрению новых методов планирования и экономического стимулирования.

Позже при его участии на факультете последовательно образованы и другие структуры: кафедра отраслевых экономик стала родоначальником всех кафедр экономического факультета:
 В 1961/62 учебном году из неё выделилась кафедра учёта и финансов.
 В 1966/67 учебном году сформировалась кафедра планирования народного хозяйства и статистики.
 В 1969/70 году на базе кафедры отраслевых экономик и кафедры учёта и финансов была создана кафедра экономической кибернетики.
(В 1994 году кафедра отраслевых экономик была преобразована в кафедру экономики, предпринимательства и менеджмента; в 2009 году была переименована в кафедру менеджмента).

Прочее 
И. С. Сандлер, бывший заведующий отделом переводов Русско-Американской индустриальной корпорации и сотрудник Торгового представительства СССР в Германии, знал 9 языков.

Награды 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).
 Похвальный лист «За высокие производственные показатели, достигнутые в соцсоревновании» Министерства химической промышленности СССР.

Примечания

Литература 
 Пермский государственный университет им. Горького: Исторический очерк. 1916—1966. Под ред. Ф. С. Горового. Пермь: Кн. изд-во, 1966. 292 с.
 Живописцев В. П. Быть экономистом — значит быть бойцом // Живописцев В. П. День открытых дверей. 1916—1986. Пермь: Пермское книжное издательство, 1986. 135 с. С. 81-86.
 Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь, Пермское книжное издательство. 1987. 234 с.

Ссылки 
 Исаак Самойлович Сандлер (19.05.1903 — 19.05.1970) // Географический факультет ПГНИУ. 25.07.2013.
 Наш первый декан // Экономический факультет ПГНИУ.

Экономисты СССР
Преподаватели Уральского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели географического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели экономического факультета Пермского государственного университета
Деканы Пермского государственного университета
Деканы экономического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Уральского технического университета
Кандидаты экономических наук